Le traité de Jaffa peut désigner :
 celui de 1192 qui met fin à la troisième croisade ;
 celui de 1229 qui met fin à la sixième croisade.